Arve Vorvik (ur. 7 stycznia 1974) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 52. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.
Brał udział w mistrzostwach świata w Thunder Bay.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1995  Thunder Bay – 28. miejsce (duża skocznia)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Zakopane – 22 stycznia 1995 (1. miejsce)
  Reit im Winkl – 3 lutego 1995 (1. miejsce)
  Saalfelden – 4 lutego 1995 (1. miejsce)
  Kuusamo – 26 marca 1995 (1. miejsce)
  Gällivare – 2 kwietnia 1995 (1. miejsce)
  Bollnäs – 8 marca 1996 (3. miejsce)
  Falun – 10 marca 1996 (2. miejsce)
  Vikersund – 15 marca 1997 (1. miejsce)
  Harrachov – 22 marca 1997 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974